

Єпископи 
 Еусебіо Ернандес Соля

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 180.426 || 180.426 || 100,0 || 396 || 313 || 83 || 455 ||  || 287 || 849 || 148
|-
| 1970 || 112.568 || 112.586 || 100,0 || 185 || 171 || 14 || 608 ||  || 28 || 428 || 147
|-
| 1980 || 96.500 || 96.800 || 99,7 || 147 || 137 || 10 || 656 ||  || 13 || 329 || 142
|-
| 1990 || 89.490 || 89.830 || 99,6 || 120 || 106 || 14 || 745 ||  || 20 || 314 || 141
|-
| 1999 || 79.341 || 80.520 || 98,5 || 100 || 87 || 13 || 793 ||  || 13 || 261 || 139
|-
| 2000 || 77.424 || 78.670 || 98,4 || 99 || 84 || 15 || 782 ||  || 15 || 253 || 139
|-
| 2001 || 75.890 || 77.250 || 98,2 || 83 || 83 ||  || 914 ||  ||  || 238 || 139
|-
| 2002 || 76.709 || 79.193 || 96,9 || 79 || 79 ||  || 971 ||  ||  || 248 || 138
|-
| 2003 || 78.208 || 80.582 || 97,1 || 74 || 74 ||  || 1.056 ||  ||  || 215 || 138
|-
| 2004 || 80.583 || 83.220 || 96,8 || 80 || 78 || 2 || 1.007 ||  || 2 || 202 || 138
|-
| 2010 || 74.250 || 87.505 || 84,9 || 96 || 92 || 4 || 773 ||  || 4 || 155 || 140
|-
| 2014 || 72.050 || 75.000 || 96,1 || 82 || 73 || 9 || 878 ||  || 9 || 141 || 139
|}

Посилання